Warehouse Management System – Programma per la gestione fisica del magazzino.
 Web Map Service – Server Web che produce dinamicamente mappe e report (grafici o alfanumerici) a partire da database geografici, accettando richieste da una interfaccia standard.
 Waxy Maize Starch – amido di mais ceroso